

Cinema e televisione 
 Amanda Knox – film per la televisione del 2011 diretto da Robert Dornhelm
 Amanda Knox – docu-film del 2016

Persone 
 Amanda Knox – statunitense inizialmente accusata dell'omicidio di Meredith Kercher e successivamente assolta